La Asociación Deportiva Santacruceña fue un club de fútbol de la ciudad de Santa Cruz, Costa Rica.

Historia 
El equipo de Santa Cruz de Guanacaste compite en el fútbol federado de Costa Rica desde 1962. En donde a nivel de selección cantonal logra el título de Liga Nacional. No obstante es hasta 1966 que logra un título por la Región 13 y un vice campeonato guanacasteco.

En el 2002 Santa Cruz logra su título de Segunda División de ANAFA y se reorganizó la temporada 2003- 2004 en la liga de Primera División de ANAFA y segunda, ascendió a la primera división. En su primera temporada logró mantenerse en la categoría, pero al ser un equipo relativamente nuevo con jugadores jóvenes y bajos recursos económicos, descendió en la temporada 2007.

Sin embargo, tuvo el honor de anotar el gol 30 000 en la historia del fútbol de Primera División en Costa Rica desde el año 1921, su anotador fue Randy Araya en el juego que su equipo perdió 1-2 ante la Asociación Deportiva San Carlos el 3 de marzo de 2007.

En el 2008, debido a problemas económicos, el club queda en bancarrota y por consecuente desaparece a mitad de la temporada 2008/09 de la Segunda División de Costa Rica. Ocupa el lugar 31 en la Tabla Histórica de la Primera División de Costa Rica con más de 61 partidos en la máxima categoría.

Datos del club 

 Temporadas en UNAFUT 1.ªDivisión: 2
 Temporadas en LIFUSE 2.ªDivisión: 2
 Temporadas en ANAFA 2.ªDivisión B: 1
 Mayor goleada conseguida: 
 En campeonatos nacionales: Asociación Deportiva Santacruceña 4 A.D. Carmelita 1
 Mejor puesto en la liga: 9.º (Primera División)

Palmarés

Torneos de Liga 
 Segunda División de Costa Rica(1): 2004-05
 Primera División de ANAFA (1): 2003-04
 Segunda División de ANAFA (1): 2002-03
 Subcampeón Liga Nacional Guanacaste (1): 1966
 Liga Nacional Guanacaste (1): 1962

Jugadores

Referencias

Enlaces externos 
 Lista de Campeones de la Segunda División de Costa Rica
 Último Torneo
 soccerway.com

Equipos de fútbol desaparecidos de Costa Rica
Equipos de fútbol fundados en 2004
Equipos de fútbol desaparecidos en 2008
Equipos de fútbol de la provincia de Guanacaste